Leo Thiffault est un joueur de hockey canadien des Petes de Peterborough.
Louis-Marie Thiffault est le chef du Parti unitaire du Québec.
Oscar Thiffault (1912-1998) était un chanteur folklorique québécois et un chanteur de musique country.